Змагання зі сноубордингу в дисципліні паралельний гігантський слалом серед жінок на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 19 лютого. Участь взяли 39 спортсменок з 16 країн.

Результати

Кваліфікаційні спуски

Раунд на вибування

Примітки